The Wordless Message, film américain d'Allan Dwan (1912)
 The Wordless Message, film américain de Colin Campbell (1913)